Стасенко — фамилия. Известные носители:

 Стасенко, Вадим Владимирович (род. 1982) — российский хоккеист с мячом.
 Стасенко, Геннадий Семёнович (1940—2021) — советский и российский актёр театра.
 Стасенко, Евгений Александрович (род. 1958) — современный художник, преподаватель изобразительного искусства.
 Стасенко, Николай Александрович (род. 1987) — белорусский хоккеист, защитник.
 Стасенко, Светлана Алексеевна (род. 1961) — советский и российский режиссёр и сценарист.